Henry Herbert Collier foi um dos pioneiros da industria de motocicletas do Reino Unido, sendo designer de bicicletas e motos, motociclista de competição e um dos fundadores da empresa Matchless Motorcycle Company.

Em 1878, abriu uma empresa para construir as bicicletas que desenhava e quando seus concorrentes já utilizavam motores de tração dianteira para movimenta-las, passou a desenvolver o mesmo sistema e em 1899 fundou a Matchless Motorcycle Company, uma das primeiras fábricas de motocicletas da Grã-Bretanha, juntamente com o seu irmão Charlie e dois dos seus filhos.

Nas primeiras décadas do século XX, participou de competições de velocidade em motocicletas e a partir de 1912, passou a construir seus próprios motores.

Não existe registro da data de nascimento de Henry Herbert Collier, porém, foi no distrito de Plumstead, em Londres, e morreu em 1923, quando a sua empresa de motocicletas era uma das mais bem sucedidas da Inglaterra.

Inventores do Reino Unido
Empresários do Reino Unido